Le nom propre Lozère peut faire référence aux sens suivants.

Toponymes 
En France :
 Le mont Lozère, massif montagneux du sud-est du Massif central
 La Lozère, département tirant son nom du massif précédent
 Lozère, quartier de Palaiseau, Essonne
 La Lozère, hameau de Désaignes, Ardèche
 La Lozère, hameau de Tauriers, Ardèche
 La Lozère, cirque montagneux de Ponteils-et-Brésis, Gard
 La Lauzère, Alos-Sibas-Abense, Pyrénées-Atlantiques
 Paronymes nés de la proximité du mont Lozère, en Lozère :
 Lozeret, hameau de Cubières
 Lozerette, Les Bondons
 La Lozerette, Cocurès
 La Lozerette, Saint-Julien-du-Tournel
En Belgique :
 Autre orthographe de Lozer

Transports 
 Lozère, gare de la ligne B du RER d'Île-de-France déservant le quartier du même nom à Palaiseau, Essonne

Personnalités 
 Pierre Lozère (né en 1946), chanteur pour enfants

Journalisme 
 La Lozère nouvelle, journal hebdomadaire traitant de l'actualité locale de la Lozère

Homonymie de toponyme